Francesco dai Libri  (Vérone 1450 - ap. 1503), enlumineur de manuscrits
 Girolamo dai Libri (Vérone, 1474 / 1475 - 1555, peintre et enlumineur de manuscrits